Nasser peut désigner :

Nom ou prénom
 Gamal Abdel Nasser (1918 - 1970), le deuxième président de la République d'Égypte

Toponyme

Nasser, ville du gouvernorat de Beni Souef
 Lac Nasser, lac du sud du pays partagé avec le Soudan

Nasser, une ville du Soudan du Sud dans l'état du Nil Supérieur

Musique
 Nasser est un groupe de rock électronique marseillais

Édifices religieux

Mosquée Jamal-Abdel-Nasser à al-Bireh

Prénom arabe
Prénom masculin